è un kaijū, noto soprattutto per essere uno dei principali alleati di Godzilla. Nel film Godzilla contro i robot viene definito un dragone, ma in realtà si tratta di uno Shi (cane-leone divino), creature tipiche dell'iconografia orientale.

Il personaggio

Aspetto
King Caesar è un mostro bipede che unisce i tratti di un leone (presenta una criniera, nonché varie parti coperte di pelliccia), ma con la pelle squamata da rettile. Il muso ricorda molto quello dei Cani-leone dell'arte orientale. Ha degli occhi rossi che si illuminano quando si sveglia. Quando dorme tiene le orecchie ripiegate (come un cane), ma, quando avvista un avversario, le orecchie si drizzano, facendolo divenire simile ad un coniglio. Ha una coda corta.

In Godzilla: Final Wars è più longilineo e più chiaro.

Abilità
Re Sisar è dotato di un'enorme forza fisica e di una sorprendente agilità. Sembra abbastanza intelligente, visto che quando Anguirus si appallottola lui lo usa a mo' di pallone calciandolo contro Godzilla per danneggiarlo. Sembra in grado di riflettere i raggi oculari di Mechagodzilla per colpirlo.

Storia 
Re Sisar è un mostro divino rimasto sigillato nella costa. Viene risvegliato da una statua a lui somigliante unita al canto di una discendente diretta della famiglia reale di Okinawa. Una volta risvegliatosi, aiuta Godzilla a combattere contro Mechagodzilla. In Godzilla: Final Wars viene catturato dagli alieni, che gli fanno attaccare Okinawa. Successivamente, insieme a Rodan e ad Anguirus, combatterà contro Godzilla in una pianura dove i tre verranno sconfitti.

Filmografia 
 Godzilla contro i robot (1974)
 Godzilla: Final Wars (2004)

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Mammiferi immaginari